Djakotomey steht für:

 Djakotomey, Stadt und Kommune in der Republik Benin
 Djakotomey I, Arrondissement im Departement Couffo in Benin
 Djakotomey II, Arrondissement im Departement Couffo in Benin